Colomera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Colomera (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Colomera (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar